Dá-se o nome de literatura espírita a um tipo de literatura que divulga as ideias do Espiritismo. Sob a forma de periódicos e livros, compreende filosofia, pesquisas, manuais, ensaios, exegeses, apólogos, contos, romances, novelas,   crônicas, poesias etc. A autoria de muitos trabalhos, como na Série André Luiz, é atribuída a autores espirituais através do fenômeno da psicografia.  Entre os médiuns psicógrafos mais conhecidos no Brasil destacam-se os nomes de Francisco Cândido Xavier e de Divaldo Franco. Em Portugal, notabilizou-se o de Fernando de Lacerda, no início do século XX.

Alguns periódicos 
 "Revue Spirite", de Allan Kardec
 "Psychische Studien", de Alexandre Aksakof
 O Écho d'Alêm-Tumulo
 Reformador, da Federação Espírita Brasileira
 Revista Espírita
 O Clarim (Brasil)

Alguns livros 

 O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec
 O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec
 O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec
 O Céu e o Inferno, de Allan Kardec
 A Gênese, de Allan Kardec
 O Que é o Espiritismo?, de Allan Kardec
 Obras Póstumas, textos atribuídos a Allan Kardec e publicados após o seu falecimento
 O Fenômeno Espírita, de Gabriel Delanne
 Cristianismo e Espiritismo, de Léon Denis
 Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakof
 Fatos Espíritas, de Sir William Crookes
 Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozzano
  A Exteriorização da Sensibilidade, de Albert de Rochas
 A Nova Revelação, de Sir Arthur Conan Doyle
 A Loucura sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes
 Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires
 Reencarnação no Brasil, de Hernani G. Andrade
 Arquivos Psíquicos do Egito, de Hermínio C. Miranda
 Emmanuel (livro), pelo espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier;
 Série André Luiz,  pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier e Waldo Vieira
 Parnaso de Além-Túmulo, espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier
 Cristo Espera por Ti, pelo espírito Honoré de Balzac e psicografado por Waldo Vieira
 Memórias de um suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco e psicografado por Yvonne do Amaral Pereira
 Loucura e Obsessão, pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco
 Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia e psicografado Vera Lúcia Marinzeck
 O Chanceler de Ferro, pelo espírito Rochester e psicografado por Vera Kryzhanovskaia

Ver também 
 O Espírito da Verdade (espiritismo)
 Literatura umbandista

Arte espírita
Espirita